Russisch voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Russisch voetbalelftal onder 16 (vrouwen)